Gaisfeld ist der Name folgender Orte:

 Gaisfeld (Gemeinde Kirchstetten), Ortsteil von Kirchstetten, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Gaisfeld (Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld), Ortschaft von Krottendorf-Gaisfeld, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Geisfeld (Begriffsklärung)